Флаг Камберленда — официальный символ исторического графства Камберленд. Использует как основу герб бывшего , изначально представленного Геральдической палатой 19 сентября 1950 года. В качестве флага графства зарегистрирован  13 декабря 2012 года.

На верхней половине полотнища зелёного цвета изображены три цветка белозора — травы, произрастающей на болотистых высокогорьях и цветок которой был выбран в качестве одного из символов Камберленда. На нижней половине находятся волнообразно две белые и две синие полосы, которые олицетворяют береговую линию, реки и озёра графства.

Примечания

Ссылки 
 Флаг Камберленда на сайте Института флагов

Флаги 2012 года
Камберленд
Флаги Великобритании
Флора в геральдике